Chris Evert ha battuto in finale Martina Navrátilová 2-6 6-3 6-3.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (finalista)
  Chris Evert (campionessa)
  Steffi Graf (quarti di finale)
  Claudia Kohde Kilsch (ottavi di finale)
  Hana Mandlíková (semifinali)
  Helena Suková (semifinali)
  Kathy Rinaldi (quarti di finale)
  Manuela Maleeva (terzo turno)
 Gabriela Sabatini (ottavi di finale)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Kathy Jordan (primo turno)
 Catarina Lindqvist (ottavi di finale)
 Carling Bassett (quarti di finale)
 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Anne White (primo turno)
 Terry Phelps (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1986